Osoby o tym nazwisku:
 Elvira Öberg – szwedzka biathlonistka 
 Hanna Öberg – szwedzka biathlonistka
 Jennie Öberg – szwedzka biegaczka narciarska
 Peter Öberg – szwedzki zawodnik biegający na orientację